Пиаш () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу. Является составной частью муниципалитета Монсан. По старому административному делению входил в провинцию Минью. Входит в экономико-статистический субрегион Минью-Лима, который входит в Северный регион. Население составляет 944 человека на 2001 год. Занимает площадь 10,04 км².

Покровителем района считается Иаков Зеведеев ().

Ссылки 
 Официальная страница

Районы округа Виана-ду-Каштелу